Сельское поселение Теплогорское — сельское поселение в составе Великоустюгского района Вологодской области.
Центр — деревня Теплогорье.

Население по данным переписи 2010 года — 424 человека, оценка на 1 января 2012 года — 400 человек.

История 
Теплогорский сельсовет образован в августе 1924 года в составе Усть-Алексеевского района. В 1929 году перешёл в подчинение Великоустюгского района, с 1936 года был передан обратно в Усть-Алексеевский район. В 1959 году при укрупнении районов вошёл в состав Великоустюгского района.

В первой половине 1960-х годов к Теплогорскому сельсовету были присоединены Орловский и Шасский сельсоветы. В 1966 году Орловский сельсовет был восстановлен.

В 1978 году в состав сельсовета входили 23 деревни с 1250 жителями.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Теплогорского сельсовета входили 20 населённых пунктов.

В 2001 году были упразднены деревни Берсенево, Ивонино, Становица.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Теплогорский сельсовет преобразован в сельское поселение.

Экономика 
С 1931 года на территории Теплогорского сельсовета началась организация колхозов. В 1960 году они были объединены в колхоз «Россия». В 1970 году был образован колхоз «Теплогорье», позже он был преобразован в совхоз, а в 2005 году ликвидирован.

На территории сельского поселения работают два сельскохозяйственных общества, школа (открыта в 1994 году), детский сад, Дом культуры, клуб, две библиотеки, два фельдшерско-акушерских пункта, магазины.

Достопримечательности 
На территории сельского поселения расположен заповедник «Барановский бор». В Теплогорье находится Богородская церковь, построенная в 1730—1741 годах.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 17 деревень, из них 4 нежилых.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Теплогорского сельского поселения
 Теплогорское сельское поселение на сайте администрации Великоустюгского района

Муниципальные образования Великоустюгского района
Сельские поселения Вологодской области